115-річчя з дня народження В. І. Леніна — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 18 квітня 1985 року. Монета присвячена 115-річчя з дня народження В. І. Леніна (1870—1924) — революціонера, політичного діяча Російської імперії і Радянського Союзу, лідера російських більшовиків, публіциста, філософа-матеріаліста. Першої Голови Раднаркому — уряду РРФСР, одного з головних творців тоталітарної держави СРСР, теоретика комунізму, лідера міжнародного комуністичного руху.

Один з організаторів збройного Жовтневого перевороту восени 1917 року та Громадянської війни в Росії. В подальшому ініціатор червоного терору та примусової заготівлі сільськогосподарських продуктів, так званої «продрозверстки», яка стала головною причиною Голоду в Україні 1921—1923 р. та Голоду в Поволжі 1921—1922 р.; конфіскації приватної власності та церковних цінностей.

Його модифікація традиційної доктрини марксизму, відповідно до специфічних російських умов, отримала назву марксизм-ленінізм і використовувалась для обґрунтування комуністичної ідеології.
У радянській історіографії і комуністичній пропаганді іменувався «вождем світового пролетаріату» та «основоположником ленінізму», всіляко оспівувався та звеличувався; про колишній культ Леніна досі свідчать численні пам'ятники на центральних площах міст і містечок на колишній території СРСР; його портрет був зображений на радянських грошових банкнотах.

Історія 
Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі у рамках серії присвяченої великим особистостям, розпочату у 1983 році.

Це друга ювілейна монета СРСР присвячена дню народження В. І. Леніна, у 1970 році була випущена монета вартістю 1 карбованець на честь «100-річчя народження Леніна».

У 1988 році було викарбувано спеціальну партію цього рубля з якістю пруф для колекціонерів, на гурті таких монет було зроблено напис «1988 • Н», усі інші параметри були без змін. Монети цієї партії за вартістю значно дорожче від звичайних екземплярів 1985 року випуску.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У центрі верхньої частини монети розміщено зображення Державного герба СРСР. Зліва від герба розміщені дві великі літери «СС», праворуч — «СР». Нижче герба вибитий номінал монети у вигляді цифри «1» і напису «РУБЛЬ». Цифра «1» розташована на верхньому рядку, а напис — на нижньому. Під номіналом вибитий рік — «1985», в якому була викарбувана монета.

Реверс 
У самому центрі поля монети розміщений великий погрудний портрет вождя пролетаріату. Голова Леніна повернена ліворуч, весь портрет трохи зміщений праворуч, щодо центральної осі поля монети. Зліва від портрета Леніна в два рядки вибиті роки його життя: «1870» (верхній рядок), «1924» (нижній рядок). У нижній частині монети, по краю, вибито півколом напис: «В. И.ЛЕНИН».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: І. С. Крилков
 Скульптор: А. В. Козлов

Вартість монети 

Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 90-120 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 250 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті landeshe.livejournal.com 

Ювілейні монети СРСР
Володимир Ілліч Ленін